La bandera de la ciudad de Guadalajara es, junto al escudo, el emblema utilizado por el Ayuntamiento de Guadalajara como símbolo representativo del municipio.

La bandera es de color púrpura, color bastante extendido entre otras banderas municipales castellanas, con el escudo municipal en el centro.

Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara (España)